O lugar de Terra do Conde é um povoado português pertence à freguesia de Guadalupe, concelho de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa, Açores.

Ver também 
 Pico das Bichas
 Pico dos Barcelos

Referências 
 Mapa dos Açores, Série Regional, 5º Edição ISBN 978-989-556-071-4

Santa Cruz da Graciosa